Werger bezeichnet:

 den Namen einer ehemaligen Wormser Brauerei, siehe Eichbaum-Brauereien

Wergerist der Familienname folgender Personen:

 Marinus Werger (* 1944), niederländischer Botaniker
 Stefanie Werger (* 1951), österreichische Musikerin, Autorin, Schauspielerin und Kaffeehausbesitzerin

Siehe auch:
 Werker